Hardware – parte fisica di un computer
Hardware – album dei Krokus del 1981
Hardware - Metallo letale – film del 1990 diretto da Richard Stanley
Hardware – supereroe della DC Comics
Hardware – sitcom britannica del 2003-2004